Le Masson ist der Familienname folgender Personen:
 Innocent Le Masson (1627–1703), französischer Mönch, Prior der Grande Chartreuse und Generalminister des Kartäuserordens
 Jobic Le Masson (* 1968), französischer Jazzmusiker
 Henri Le Masson (1900–1977), französischer Marinehistoriker
 Marie Le Masson Le Golft (1749–1826), französische Naturforscherin
 Robert Le Masson (1900–1952), bretonischer Schriftsteller